Ло́дкин — русская фамилия. Известные носители:
 Лодкин, Сергей Иванович (1902—1955) — советский конструктор в области кораблестроения и военной артиллерии.
 Лодкин, Юрий Евгеньевич (род. 1938) — губернатор Брянской области (1996—2004).

Лодкина 
 Лодкина, Мария Михайловна (1917—1990) — советский биолог, кандидат биологических наук.
 Лодкина, Фаина Иосифовна (1923—?) — подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия».